Orchard est un mot anglais signifiant verger

Orchard (ou Orchards) est aussi un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), botaniste australien
 (née en 1985), peintre américain

 (né en 1946), homme politique canadien du Manitoba
Eric Orchard, illustrateur et dessinateur canadien
 (1922-2004), professeur et ingénieur américain
John Orchard (1928-1995), acteur britannique
 (1930-1979), comédien anglais
 (1912-?), joueur gallois de rugby
 (1948-2018), joueur néo-zélandais
, journaliste et conférencier britannique
, jouer néo-zélandais de rugby
 (1941-2005), chimiste organique anglais
 (1890-1917), joueur canadien de hockye sur glace

Toponyme

, banlieue de Pretoria
, banlieue de Johannesbourg

, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

, ville non incorporée du Colorado
Orchard City, ville du Colorado
, communauté du Colorado
Orchard, ville de l'Iowa
, communauté du Missouri
, communauté du Montana
, village du Nebraska
Orchard, ville du Texas
, communauté du Wisconsin
Orchards, communauté de l'État de Washington
, communauté du Maryland
Port Orchard, ville de l'État de Washington
Peach Orchard Township, township de l'Illinois
Orchard Street, rue commerçante de New York
Phare d'Oak Orchard, phare du lac Ontario dans l'État de New York

Brewery Orchard Cemetery, cimetière de la Première Guerre mondiale situé à Bois-Grenier 
Orchard Dump Cemetery, cimetière de la Première Guerre mondiale situé à Arleux-en-Gohelle

, village du comté de Dorset, Angleterre
, village du comté de Doset, Angleterre
, village du comté de Somerset, Angleterre

Orchard Road, artère commerciale et attraction touristique
, édifice et centre commercial
ION Orchard, centre commercial
The Orchard Residences, gratte-ciel

Autres
The Orchard, entreprise de distribution musicale
Orchard Court, hôtel particulier londonien
Opération Orchard, opération militaire israélienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme